ОКХ — абревіатура, яка може означати:
 ОКХ — освітньо-кваліфікаційна характеристика
 ОКГ () (з ) — командування сухопутних військ Вермахту під час Другої світової війни